Schleicher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Schleicher
 Kurt von Schleicher
 Rüdiger Schleicher

Tyska efternamn